Das kuwaitische NOC, al-Ladschna al-ulimbiyya al-kuwaitiyya, wurde 1966 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten Sportler unter der Flagge Kuwaits drei olympische Medaillen erringen (3 × Bronze). Bei den Spielen in Rio de Janeiro 2016 konnten kuwaitische Sportler zwei weitere Medaillen gewinnen (1 × Gold, 1 × Bronze), allerdings mussten diese aufgrund der Sperrung des NOK als Unabhängige Olympiateilnehmer antreten.

Medaillengewinner 
 Fehaid Al-Deehani – Schießen (0-0-2)
Sydney 2000: Bronze, Doppel-Trap, Männer
London 2012: Bronze, Doppel-Trap, Männer
Rio de Janeiro 2016: Gold, Doppel-Trap, Männer (hier nicht dazugezählt, da als unabhängiger Olympiateilnehmer angetreten)

 Abdullah Al-Rashidi – Schießen (0-0-1) 
Rio de Janeiro 2016: Bronze, Skeet, Männer (hier nicht dazugezählt, da als unabhängiger Olympiateilnehmer angetreten)
Tokio 2020: Bronze, Skeet, Männer

!Medaillengewinner
Kuwait
Olympische Medaillengewinner Kuwait